Брэгг () — английская фамилия. Известные носители:

 Брэгг, Билли (род. 1957) — британский рок-музыкант.
 Брэгг, Брэкстон (1817—1876) — участник Гражданской войны в США, генерал армии Конфедеративных штатов Америки.
 Брэгг, Джордж (1926—2007) — американский хормейстер.
 Брэгг, Дон (1935—2019) — американский прыгун с шестом.
 Брэгг, Мелвин (род. 1939) — барон Брэгг, английский писатель, публицист и радиоведущий.
 Брэгг, Пол (1895—1976) — американский диетолог, автор книги «Чудо голодания».
 Брэгг, Рэймонд Беннет (1902—1979) — американский священник Унитарианской церкви.
 Брэгг, Томас (1810—1872) — генеральный прокурор Конфедерации (1861—1862).

См. также 
 Брегг — кратер на обратной стороне Луны